Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Barbara Paulus che ha battuto in finale Yi Jing-Qian 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Barbara Paulus (campionessa)
 Wang Shi-ting (quarti di finale)
 Sabine Hack (primo turno)
 Rita Grande (semifinali)

 Assente
 Sung-Hee Park (quarti di finale)
 Ludmila Richterová (primo turno)
 Iwalani McCalla (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1995